Praag ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard van Praag (* 1939), niederländischer Ökonom
 Elias van Praag (1884–1942), niederländischer Schauspieler

 Henri Charles van Praag (1894–1968), niederländischer Cellist und Komponist
 Jonas Andries van Praag (1895–1969), niederländischer Romanist und Hispanist
 Marga van Praag (* 1946), niederländische Journalistin
 Maurits van Praag (1892–1943), niederländischer Theaterschauspieler
 Michael van Praag (* 1947), niederländischer Fußballfunktionär
 Raphaël van Praag (1885–1934), belgischer Fußballschiedsrichter 
 Siegfried van Praag (1899–2002), niederländischer Schriftsteller